MCU steht für:
 Mahachulalongkornrajavidyalaya-Universität (Bangkok)
 Marvel Cinematic Universe, zusammenhängendes fiktives Universum für verschiedene von Marvel Studios produzierte Filme und Serien
 Marine Corps University, Universität in der Marine Corps Base Quantico
 Microcellularer Urethan, ein Kunststoff, siehe Elastomer
 Microcontroller Unit, siehe Mikrocontroller 
 Miktionszystourethrogramm, ein medizinisches Untersuchungsverfahren
 Movimento dei Comunisti Unitari, eine frühere italienische Partei 
 Multipoint Control Unit, ein Sternverteiler für Videokonferenzen
 Montluçon – Guéret Airport (IATA-Code), Flughafen von Lépaud, Region Nouvelle-Aquitaine, Kanton Évaux-les-Bains, Frankreich

MCU ist der Künstlername folgender Personen:
 MCU (Rapper) (* 1973), japanischer Hip-Hop-Musiker

mcu steht für:
 Kamerunisches Mambila (ISO-639-3-Code), Varietät der Dialektkette Mambila im Kamerun

MCU